Kenngröße bezeichnet
 Kennzahl, im Allgemeinen
 dimensionslose Kennzahl in der Physik